Země zaslíbená je užívaný název pro:

 Země zaslíbená – podle bible země daná Bohem potomkům Abraháma
 země zaslíbená – obdobné mytické věnování země etniku, např. praotcem Čechem

Film 
 Země zaslíbená (film) – film polského režiséra Andrzeje Wajdy

Geografie 
 Izrael – židovský stát

Literatura 
 Země zaslíbená: Mystifikované dějiny národa českého – kniha českého spisovatele Jana Drnka
 Země zaslíbená (Remarque) – román německého spisovatele Ericha M. Remarqua
 Země zaslíbená (Reymont) – román polského spisovatele W. S. Reymonta
 Země zaslíbená (Šavit) – román izraelského spisovatele Ariho Šavita